Aceasta este lista celor 327 de comune din departamentul  Loire din Franța.

 (CAF) Communauté d'agglomération du Forez Sud, creată în 2004.
 (CAR) Communauté d'agglomération le Grand Roanne, creată în 2000.
 (CAS) Communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, creată în 2001.

Loire